Slovo pětiboj má více významů (obecně znamená jakoukoliv soutěž skládající se z pěti disciplín):

 pentatlon neboli antický pětiboj (skok daleký, hod oštěpem, hod diskem, běh a zápas)
 moderní pětiboj (střelba, šerm, jezdectví, plavání a přespolní běh)
 vojenský pětiboj (střelba, běh mezi překážkami, plavání mezi překážkami, vrh na cíl, přespolní běh)
 klasický pětiboj (skok do dálky, hod oštěpem, běh na 200 m, hod diskem, běh na 1500 m) – na olympiádách v letech 1906–1924
 původní ženský atletický pětiboj (překážkový běh – původně 80 m / později 100 m, vrh koulí, skok do výšky, skok do dálky, běh na 200 m / později běh na 800 m) – na olympiádách v letech 1964–1980, po roce 1980 nahrazeno ženským sedmibojem
 halový pětiboj (běh na 60 m překážek, skok do výšky, vrh koulí, skok do dálky, běh na 800 m) – ženský víceboj v hale, od 90. let 20. století součást halových šampionátů v atletice
 míčový pětiboj
 hasičský pětiboj neboli pětiboj hasičů
 Pětiboj - film z roku 1994 s Dolphem Lundgrenem.

Související články 
 Dvojboj
 Trojboj
 Čtyřboj
 Sedmiboj
 Desetiboj
 Víceboj

Sportovní terminologie